To jest lista stacji i przystanków kolejowych w hrabstwie Essex, zarządzanych przez National Rail.

Lista

Przypisy 

 
Essex